Лига Ирландии 1967/1968 () — 47-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Дандолк» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1967/1968
Ирландия
Ирландия
1967 год в Ирландии
Спорт в Ирландии в 1968 году